Наргис Факхри (; род. 20 октября 1979 года, Нью-Йорк, США) — индийская модель и актриса. Принимала участие в шоу «Топ-модель по-американски», её актёрский дебют состоялся в 2011 году в болливудском фильме «Рок-звезда».

Биография 
Наргиз родилась в нью-йоркском районе Куинс. Её мать чешского происхождения, а отец — пакистанского. Её родители развелись, когда ей было шесть лет.

Карьера 
Факхри дебютировала в болливудском фильме 2011 года — «Рок-звезда». Эта роль принесла ей несколько номинаций за лучший дебют, в том числе на кинопремию Filmfare.

В 2013 году она появилась в роли британского военного корреспондента в политическом триллере Madras Cafe.

В 2015 снялась в американском комедийном фильме с элементами боевика — «Шпион».

Фильмография

Примечания

Ссылка 
 Официальный сайт

Фотомодели Индии
Выпускники Куинс-колледжа (Городской университет Нью-Йорка)